De TT van Assen 2003 was de zevende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2003. De race werd verreden van 26 tot 28 juni 2003 op het TT-Circuit Assen nabij Assen, Nederland. De race werd traditioneel op de laatste zaterdag van juni verreden.

Uitslag

MotoGP

250 cc

125 cc
Robbin Harms werd gediskwalificeerd omdat hij een ride through penalty negeerde die hij ontving na het maken van een valse start.

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

250 cc

125 cc

2003
Wereldkampioenschap wegrace 2003